Sabotage (sabotaggio) può riferirsi a:

Cinema 
 Sabotaggio (Sabotage) – film del 1936 diretto da Alfred Hitchcock
 Sabotage – film del 1939 diretto da Harold Young
 Sabotage – film del 1996 diretto da Tibor Takács
 Sabotage – film del 2014 diretto da David Ayer

Musica 
 Sabotage – gruppo heavy metal italiano
 Sabotage – album dei Black Sabbath del 1975
 Sabotage – album dei Klinik del 1985
 Sabotage – singolo dei Beastie Boys del 1994, dall'album Ill Communication
 Sabotage – singolo di Chisu del 2011
 Sabotage – singolo di Bebe Rexha del 2021

Altro 
 Sabotage – videogioco del 1981